Igon est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme

 Pierre Igon (1922 - 2006), peintre français.

Toponyme
 Igon, une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme